Pod nazwą smugobok opisywane są 2 gatunki ryb aterynokształtnych:
 smugobok – ateryna smugobok
 smugobok – ateryna atlantycka

Przypisy